Афончиков Игорь (29 августа 1959 год, Москва) — театральный режиссёр, режиссёр пластики, педагог по актёрскому мастерству и сценическому движению в театральных вузах Москвы, художественный руководитель «Актёрской лаборатории Игоря Афончикова».

Биография 
Афончиков Игорь родился 29 августа 1959 года. 
С 1977 по 1984 был актёром в театре пластической драмы под руководством Гедрюса Мацкявичюса.
В 1982 окончил ГМУ им. Гнесиных. 
С период с 1984 по 1997 гг. работал сначала Московском театре кукол, а потом в театре кукол им. Сергея Образцова.
С 2000 года работает педагогом по сценическому движению в театральных ВУЗах Москвы (ГИТИС, Театральный институт имени Бориса Щукина, Международный славянский институт, Институт Русского Театра).
С 2007 года Художественный руководитель курса, педагог по сценическому движению и актёрскому мастерству в Институте Русского Театра, художественный руководитель и режиссёр-постановщик в Актёрской лаборатории Игоря Афончикова 
Игорь Львович преподаёт по собственной методике обучения актёрской профессии. В основу методики были положены труды Н.В. Демидова.
В мае 2011 года ученики Игоря Афончикова Марат Гимаев и Алина Басюк подготовленные по методике Н.В. Демидова выиграли чемпионат по спортивным танцам в категории стандарт в Англии "BLACKPOOL PROFESSIONAL RISING STARS"

Творчество

Работа в театрах 
 1999 год - постановщик боёв в спектакле «Последняя женщина сеньора Хуана» Жуховицкий, театр им. А. С. Пушкина.
 2002 год — постановка пластики и трюков в спектакле «Чарли Ча», театр Луны.
 2003 год — постановщик пластики в спектакле «Хеппи Энд», Малый театр.
 2003 год — постановщик пластики в спектакле «Укращение укратителя», театр Ленком.
 2004 год — постановка боёв в спектакле «Испанские баллады» Л. Фихтвангер, театр Шалом.
 2005 год - постановка пластики и трюков в спектакле «Славянские безумства», театр на Малой Бронной.
 2006 год - Режиссёр по пластике в спектакле «БестолочьТеатр» "Содружество актёров Таганки"

Работа в кино 
 1983 год - «Воробей на льду»
 2006 год - «Игра в Шиндай»

Спектакли 
Режиссёрские работы в "Актёрской лаборатории Игоря Афончикова":
 2006 год - Спектакль "Тихий Дон" (По роману М.Шолохова "Тихий Дон")
 2007 год - Спектакль "Осколки Трои" (По греческим трагедиям Софокла и Еврипида)
 2008 год - Спектакль "Женитьба Бальзаминова" (По трилогии А.Н.Островского )
 2009 год - Спектакль "Месье Амилькар Платит" (По пьесе Ива Жамиака "Всё Оплачено или месье Амилькар Платит")
 2009 год - Спектакль "Мамаша Кураж" (По пьесе Бертольда Брехта "Мамаша Кураж и её дети")
 2010 год - Спектакль "358989" (По пьесе Дарио Фо "Маркольфа")
 2011 год - Спектакль "Что случилось в ...парке" (Сценическая редакция пьесы Эдварда Олби﻿)
 2011 год - Спектакль "Другие" (По пьесе Ж.-П. Сартра "За закрытыми дверями")

Сочинения 
 2010 год - статья "Куда исчезли великие актёры, такие как Щепкин и Ермолова? (Проблемы театральной педагогики)"
 2011 год - статья "Советы для решивших посвятить себя актёрской профессии"
 2011 год - статья "Шпаргалка для поступающих в театральные училища (инструкция для практического применения)"

Примечания 
В совершенстве владеет всеми видами холодного оружия, имеет III дан по АЙКИДО.

Ссылки 
 Актёрская лаборатория Игоря Афончикова
 Биография на сайте kino-teatr.ru